

Села 
 Новоолександрівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Аджамська сільська громада
 Новоолександрівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Долинська міська громада (в минулому — Долинський район)
 Новоолександрівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Знам'янська міська громада (в минулому — Знам'янський район)